Pushpadanta (Sanskrit   „Blütenzahn“) ist in der indischen Mythologie:

 Pushpadanta (Hinduismus), ein Helfer Shivas
 Pushpadanta (Jainismus), neunter Tirthankara des Jainismus
 Diggaja des Nordwestens
 Epithet von Shiva